A Temporada do Campeonato Mundial de Motovelocidade de 1993 foi a 45ª edição promovida pela F.I.M.. A temporada começou em Eastern Creek e encerrou-se em Jarama.

Calendário

Resultados da temporada

Pilotos e equipes 
Os seguintes pilotos e equipes foram inscritos para participar do Campeonato Mundial:

500cc

250cc

125cc

Classificação

Sistema de Pontuação
São atribuídos pontos aos 15 pilotos mais bem classificados que terminem a corrida.

500cc

250cc

125cc

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1

Ligações externas 
 Sítio oficial

1993